Уилфред Джордж Аттард (, ум. 23 ноября 2001) — мальтийский шахматист и шахматный функционер.

Двенадцатикратный чемпион Мальты (1946, 1950, 1953, 1954, 1957—1961, 1963, 1964 и 1980 годов). Серебряный призер чемпионата Мальты 1996 года.

В составе сборной Мальты участник шахматных олимпиад 1972, 1974 и 1980 годов.

Трижды представлял Мальту в зональных турнирах (1960, 1964 и 1981 годов). В турнире 1960 года нанес поражение одному из победителей турнира А. Помару.

Занимал пост президента Шахматной федерации Мальты.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии У. Аттарда в базе Chessgames
 Личная карточка У. Аттарда на сайте 365Chess

Шахматисты Мальты
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Шахматные функционеры